Mazgirt (district), een Turks district in de provincie Tunceli
 Mazgirt (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Mazgirt